Onderdistrict in Indonesië
 Tambakromo (onderdistrict), een onderdistrict van het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tambakromo (Semanu), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Tambakromo (Cepu), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Tambakromo (Tambakromo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Tambakromo (Malo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Tambakromo (Padas), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java